Титулярная церковь Сан-Джоаккино-ай-Прати-ди-Кастелло () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном XXIII 12 марта 1960 года апостольской конституцией Ad Romanorum Pontificum. Титулярная церковь принадлежит церкви Сант-Андреа-делла-Валле, расположенной в районе Рима Прати, на виа Помпео Маньо, выходящей на пьяцца деи Кирити.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Джоаккино-ай-Прати-ди-Кастелло 
 Бернардус Йоханнес Алфринк — (31 марта 1960 — 16 декабря 1987, до смерти);
 Микеле Джордано — (28 июня 1988 — 2 декабря 2010, до смерти);
 Леопольдо Хосе Бренес Солорсано — (22 февраля 2014 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джоаккино-ай-Прати-ди-Кастелло на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Джоаккино-ай-Прати-ди-Кастелло на www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Ad Romanorum Pontificum, AAS 52 (1960), 510-511.

Титулярные церкви и диаконии